Die Liste der Mannschaftskader der Interclubs 2009/10 enthält alle Spieler, die in der belgischen Interclubs 2009/10 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während Koninklijke Brugse Schaakkring mit 13 Spielern auskam, setzte die erste Mannschaft des KSK 47 Eynatten 27 Spieler ein. Insgesamt kamen 242 Spieler zum Einsatz, von denen 10 alle Wettkämpfe mitspielten. Punktbeste Spieler mit jeweils 7,5 Punkten waren Tieme Verlinde (Brügge) und Geert Van der Stricht (Gent), wobei Verlinde 9 Partien spielte, Van der Stricht 11.
Insgesamt erreichten 29 Spieler 100 %. Neben 21 Spielern, die je eine Partie spielten, waren dies Gregory Maraite (Wirtzfeld), Michael Coenen, Tigran Gharamian (Charleroi) mit je 4 Punkten aus 4 Partien, Anna Zatonskih, Krzysztof Pytel (beide Wirtzfeld), Thomas Fiebig (Eupen), Benoît Valentiny (Liège) mit je 3 Punkten aus 3 Partien und Igor Khenkin (Eynatten) mit 2 Punkten aus 2 Partien.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2009); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2009); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2009; ARM = Armenien, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, FIN = Finnland, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, ISR = Israel, ITA = Italien, LTU = Litauen, NED = Niederlande, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SRB = Serbien, TUN = Tunesien, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

KSK 47 Eynatten I. Mannschaft

Schachfreunde Wirtzfeld

Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez

L’Echiquier Amaytois

Borgerhoutse SK

Koninklijke Brugse Schaakkring

KSK 47 Eynatten II. Mannschaft

KSK Rochade Eupen-Kelmis

Cercle des Echecs de Charleroi

Cercle Royal des Echecs de Liège et Echiquier Liègeois

SK Rapid Aalter

SC Jean Jaurès

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Übersicht beim belgischen Schachverband (französisch/ niederländisch)

Schach (Belgien)
Interclubs
Schach 2009
Schach 2010